75. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w kwietniu 1996 roku w norweskim Stavanger. Zawodnicy startowali w dziesięciu kategoriach wagowych. Dla kobiet organizowano odrębne zawody.

Medaliści

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie chidlovski.net 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1996 w sporcie